Лета — многозначный термин.

Древнегреческая мифология
 Лета — одна из рек в подземном царстве Аида, река забвения.
 Лета — наяда, дочь богини Эриды.
 Лета — нимфа, дочь титанов Океана и Тефиды.

Фамилия
 Лета, Илья Кузьмич (1907—1970) — Герой Советского Союза.
 Лета, Тамара Ильинична (род. 1939) — вологодский врач и политик.

Прочее
 Лета — река в США, в штате Аляска.
 LETA — информационное агентство Латвии.

См. также